Rad, szlovákiai település
 FK Rad, szerb labdarúgócsapat.
 rad, az elnyelt sugárdózis CGS rendszerbeli mértékegysége.
 rad, a radián jele.